Flagstaff (Arizona) – város az Amerikai Egyesült Államokban, Arizona államban
Flagstaff (Victoria) – település Ausztráliában, Victoria államban

Kapcsolódó szócikkek 
2118 Flagstaff, aszteroida

Hasonló címmel 
 Falstaff, Verdi operája